Haute-Volta (colonie)
 République de Haute-Volta ou Haute-Volta.